Отён:
 Отён — город в Бургундии (Франция) на реке Тернен.
 Отён (округ) — округ во Франции.
 Отён (графство) — средневековое бургундское феодальное образование, столицей которого был город Отён.

См. также 
 Отёнский дом